Tenisový turnaj ATP Estoril Open 2011 se konal ve dnech 23. dubna – 1. května v portugalském Estorilu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřtl do kategorie ATP World Tour 250 a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činí 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  Robin Söderling (čtvrtfinále)
  Fernando Verdasco (finále)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Gilles Simon (čtvrtfinále)
  Milos Raonic (semifinále, skreč)
  Thomaz Bellucci (čtvrtfinále)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  Juan Martín del Potro (vítěz)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= M Raonic
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= I Andrejev
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= J Sousa
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= G Elias
| RD1-score04-1=66
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=2r

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= D Gimeno-Traver
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= C Berlocq
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= K Anderson
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= T de Bakker
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= R Machado
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= V Hănescu
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= F Cipolla
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= F Gil
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= M Raonic
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= J Sousa
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= C Berlocq
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= G Simon
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= K Anderson
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= V Hănescu
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= F Gil
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= F Verdasco
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= M Raonic
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= G Simon
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=7
| RD3-team03= K Anderson
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= F Verdasco
| RD3-score04-1=62
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= M Raonic
| RD4-score01-1=4r
| RD4-score01-2= 
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= F Verdasco
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2= 
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (semifinále)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (1. kolo)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (vítězové)'''
  Marc López /  David Marrero (finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Portugal Open